Desa Limusnunggal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Limusnunggal (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 106,94), Jawa Barat, 
 Desa Limusnunggal (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 106,64), Jawa Barat, 
 Desa Limusnunggal (administrativ by i Indonesien, lat -6,37, long 106,97), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar